Avellanedensi – abitanti di Avellaneda (Buenos Aires)
Avellanedensi – abitanti di Avellaneda (Santa Fe)